Karolinenstraße 19 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Karolinenstraße 19 in Ansbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Ansbach
 Karolinenstraße 19 in Bamberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Bürgerliche Bergstadt
 Karolinenstraße 19 (Eisenach)
 Karolinenstraße 19 in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Karolinenstraße
 Karolinenstraße 19 in Neustadt an der Weinstraße, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neustadt an der Weinstraße (Kernstadt)